Camas puede referirse a:

Objetos 
 Cama, mueble para dormir.
 Cama elástica, lona elástica que unida a una estructura metálica mediante muelles sirve para entretenimiento infantil.

Lugares 
 Camas, municipio español de la provincia de Sevilla.
 Condado de Camas, uno de los 44 condados del estado estadounidense de Idaho.
 Camas (Montana), lugar designado por el censo en el condado de Sanders, estado estadounidense de Montana.
 Camas (Washington), ciudad en el condado de Clark en el estado estadounidense de Washington.
 Calle Camas, vía ubicada en el Centro Histórico de la ciudad española de Málaga.

Ficción 
 Sr. y Sra. Camas, comedia romántica de Canal 7 de Argentina.